Zero Hour, che in lingua inglese significa "ora zero", può riferirsi a:

Cinema 
The Zero Hour – film del 1923 prodotto dalla Doubleday Production Company
The Zero Hour – film del 1939 di Sidney Salkow
Ora zero (Zero Hour!) – film del 1957 di Hall Bartlett

Letteratura 
Ora zero o L'ora X (Zero Hour) – racconto di fantascienza di Ray Bradbury del 1947
Ora zero (Zero Hour) – romanzo breve di fantascienza di Vargo Statten del 1953
Ora zero (Zero Hour) – romanzo di Andy McNab del 2010
Resident Evil - Zero Hour – romanzo di fantascienza di S. D. Perry del 2004
Zero Hour  – romanzo di Tom Clancy, Martin Greenberg e Jerome Preisler del 2001

Musica 
Zero Hour  – gruppo musicale statunitense
Zero Hour  – album del 1999 dell'omonimo gruppo musicale
Zero Hour  – album del 1996 degli Eidolon
Zero Hour  – album live del 2003 degli Avengers
Zero Hour Records  – etichetta musicale statunitense

Televisione 
Zero Hour  – serie televisiva statunitense
Ora zero (Zero Hour) – episodio della terza stagione di Star Trek: Enterprise
Ora zero (Zero Hour) – episodio dell'ottava stagione di Stargate SG-1

Fumetti 
Ora zero - Crisi nel tempo (Zero Hour: Crisis in Time) – serie di fumetti della DC Comics

Pagine correlate 
Ora zero (disambigua)